Als Estnischer Fußballer des Jahres wird seit 1992 der beste Fußballspieler Estlands ausgezeichnet.

Ragnar Klavan ist mit sieben Auszeichnungen Rekordtitelträger. Aktueller Preisträger ist Rauno Sappinen.

Bisherige Titelträger

Einzelnachweise 

Estland
 
Erstverleihung 1992
Estnische Auszeichnung